

Бехово — село в гміні Джицим Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Бехово — село в гміні Мілослав Вжесінського повіту Великопольського воєводства